Löwenbrauerei ist der Name mehrerer Brauereien:

 Brauhaus Faust, Miltenberg, Bayern, bis 1993 Löwenbrauerei Miltenberg
 Dortmunder Löwenbrauerei
 Löwenbrauerei (Berlin)
 Löwenbrauerei Passau
 Löwenbrauerei Trier
 Brauerei Zum goldenen Löwen in Weißenburg in Bayern

Siehe auch:
 Haller Löwenbräu
 Löwenbräu Buttenheim
 Löwenbräu München
 Löwenbräu Zürich